Morville ist der Name folgender Ortschaften:

 Morville (Shropshire) ist außerdem der Name eines Landsitzes in Shropshire, England

In Belgien:
 Morville (Belgien), Ortsteil von Florennes, Provinz Namur

In Frankreich:

 Morville (Manche), Gemeinde im Département Manche
 Morville (Vosges), Gemeinde im Département Vosges
 Morville-en-Beauce, Gemeinde im Département Loiret
 Morville-lès-Vic, Gemeinde im Département Moselle
 Morville-sur-Andelle, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Morville-sur-Nied, Gemeinde im Département Moselle
 Morville-sur-Seille, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle

In den USA:

 Morville (Louisiana)